Безголосово — село в Алейском районе Алтайского края России. Административный центр и единственный населенный пункт Безголосовского сельсовета.

География 
Село находится на реке Алей.

 Уличная сеть
В селе 11 улиц и 2 переулка.

История 
Деревня Безголосово — одно из старейших поселений Алтайского края, основана в 1710 году на тракте, соединявшем города Барнаул и Змеиногорск. Через деревню проходил и почтово-земский тракт. 

Через реку Алей людей и грузы перевозил паром. В 1752 году в поселении насчитывались 14 дворов, в 1897 — 174 двора, в них проживали 1098 жителей. Большинство новоселов были переселенцами из Курской губернии. Деревня входила в состав церковного прихода, центр которого находился в селе Большепанюшево, отстоявшего от Безголосово на 5 километров. Туда жители деревни ходили в церковь. Школа в деревне открылась в 1891 году, учеников было 40 человек, из них 6 девочек. Грамоте могли обучаться не все, поскольку за учёбу нужно было платить 15 рублей, только 9% мужчин владели письмом и чтением. Мужчинам полагался надел земли — 66 десятин. Село было зажиточным: одна конная и 7 ветряных мельниц, две лавки, кабак. В 1902 году купец Зиновьев построил маслодельный завод.
Согласно Памятной книжке Томской губернии за 1885 год деревня Безголосова относилась к Барнаульской волости Бийского округа.

В Списке населенных мест Томской губернии за 1893 год отражено, что в деревне Безголосово 111 дворов, в них проживали 258 мужчин и 262 женщины. В деревне находились почтовая станция, питейное заведение, мануфактурная лавка и хлебозапасный магазин.

В 1901 году была построена церковь во имя Святой Троицы, при ней — школа грамоты, деревня приобрела статус села, входила в состав Панюшевской волости Барнаульского уезда, дворов было 395, проживали 1268 крестьян, крестьянок — 1209. В селе имеется было сельское управление, общественный хлебозапасный магазин, этапное здание, почтовая станция, 2 маслодельных завода, 5 торговых лавок.

В 1928 году состояло из 398 хозяйств, основное население — русские. Центр Безголосовского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в селе русские жители составляли 86 % от числа жителей.

Инфраструктура 
 ООО «Яровское»   
 КФК
 СПК «Яровской»    
 МКДОУ «Безголосовский детский сад»
 МКОУ «Безголосовская СОШ»
 МУК «Безголосовская сельская библиотека».

Примечания 

Населённые пункты Алейского района